«Мы те, кто мы есть» () - драматический телевизионный мини-сериал о совершеннолетии 2020 года, совместно созданный Лукой Гуаданьино и снятый режиссером для HBO и Sky Atlantic. Действие сериала разворачивается на вымышленной военной базе США в Кьоджа, Италия, в 2016 году. Сериал рассказывает о двух американских 14-летних подростках Фрейзере Уилсоне и Кейтлин "Харпер" Пойтресс. В актерский состав входят Хлоя Севиньи, Джек Дилан Грейзер, Алиси Брага, Джордан Кристин Симон, Спенс Мур и Скотт Мескади.

Премьера сериала состоялась 14 сентября 2020 года на канале HBO в Соединенных Штатах и 9 октября 2020 года на канале Sky Atlantic в Италии.

Сюжет 
Сериал рассказывает историю двух американских подростков, Фрейзера и Кейтлин, которые живут на вымышленной военной базе США в Кьоджа, Италия, в 2016 году.

В ролях 
 Джек Дилан Грейзер — Фрейзер Уилсон, четырнадцатилетний подросток, который вместе со своими матерями переезжает из Нью-Йорка на военную базу в Венето.
 Джордан Кристин Симон — Кейтлин Пойтресс, девушка-подросток, которая уже несколько лет живёт на базе и становится новой подругой Фрейзера.
 Хлоя Севиньи — Сара Уилсон, мать Фрейзера и жена Мэгги. Полковник, который принимает на себя командование базой.
 Алисе Брага — Мэгги Тейшейра, мать Фрейзера и жена Сары. Майор.
 Скотт Мескуди — Ричард Пойтресс, отец Кейтлин и Дэнни, муж Дженни. Полковник.
 Вера Алаби — Дженни Пойтресс, мать Кейтлин и Дэнни, жена Ричарда.
 Спенс Мур II — Дэнни Пойтресс, старший брат Кейтлин.
 Франческа Скорсезе — Бритни Ортон, подруга Кейтлин.
 Бен Тейлор — Сэм Пратчетт, парень Кейтлин и младший брат Крейга.
 Кори Найт — Крэйг Пратчетт, старший брат Сэма. Молодой солдат.
 Том Мерсье — Джонатан Кричевски, майор, который тесно сотрудничает с Сарой.

Камео 
 Тимоти Шаламе — прохожий
 Арми Хаммер — работник кафетерия
 Blood Orange — в роли самого себя

Эпизоды

Производство 
В феврале 2019 года было объявлено, что Гуаданьино ведёт переговоры с телеканалом «HBO» о работе над новым восьмисерийным шоу под предварительным названием «We Are Who We Are». Предполагалось, что Гуаданьино выступит как режиссёр и сценарист (совместно с Паоло Джордано и Франческой Маньери), а исполнительными продюсерами выступят Лоренцо Мьели и Риккардо Нери.

17 июля 2019 года телеканал «HBO» раскрыл актёрский состав сериала, объявив, что в него вошли Хлоя Севиньи, Скотт Мескуди, Алисе Брага, Джек Дилан Грейзер, Спенс Мур II, а также новички Джордан Кристин Симон, Фейт Алаби, Кори Найт, Том Мерсье, Франческа Скорсезе, Бен Тейлор и Себастьяно Пигацци.

Восприятие 
Рейтинг сериала на агрегаторе обзоров «Rotten Tomatoes» составляет 86 процентов со средней оценкой 7,17 из 10 на основе 28 обзоров. Консенсус критиков сайта гласит: «„Мы те, кто мы есть“ не сдвигает гор, но, сосредотачиваясь на мелких деталях и позволяя главным героям-подросткам просто быть, Лука Гуаданьино создаёт поэзию для маленьких экранов». В свою очередь рейтинг сериала на агрегаторе «Metacritic» составляет 77 из 100, что указывает на «в целом благоприятные отзывы».

Критика 
 Критик журнала «Entertainment Weekly» Даррен Фрэнич поставил сериалу оценку «B+», объяснив это так: «Несмотря на некоторых плоских персонажей, Гуаданьино энергично выделяет свой состав подающих надежды, особенно Кори Найта».
 Критик «Rolling Stone» Алан Сепинволл поставил сериалу оценку 4 из 5 и написал: «Немногие трансплантаты с большого экрана на маленький имеют такой же острый глаз или ухо, как Гуаданьино, поэтому вуайеристский характер повествования кажется скорее заманчивым, а не снисходительным».
 Критик «Variety» Кэролайн Фрамке описала сериал как «настолько интуитивный, что становится тревожно — но что такое быть подростком, если это не что-то захватывающе, интуитивное и тревожное?».
 Критик журнала «TV Guide» Матт Руш написал, что сериал хочет быть «шокирующим», как «Эйфория», «но вскоре становится однообразным».

Примечания 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2020 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы на итальянском языке
Подростковые драмы США
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Программы телеканала HBO